Jakob Ulfeldt kan syfta på:

 Jakob Ulfeldt (1535–1593), dansk diplomat och riksråd
 Jakob Ulfeldt (1567–1630), dansk diplomat och rikskansler
 Jakob Ulfeldt (död 1631), dansk landsdomare